RG steht für:
 Ibanez RG, Gitarrenserie von Ibanez
 Radius of Gyration, Trägheitsradius, der Radius des Schwerpunktes um die Rotationsachse
 Rasselgeräusch, pulmonale Nebengeräusche als spezielle Atemgeräusche bei der Auskultation (medizinischen Untersuchung) der Lunge
 Raumgewicht (Gewicht in Kilogramm je Kubikmeter), eine Angabe z. B. bei Matratzen
 Reaktionsgeschwindigkeit chemischer Reaktionen, siehe Kinetik (Chemie)
 Realgymnasium
 Reconquista Germanica, Gruppierung rechtsextremer Netzaktivisten
 Reformiertes Gesangbuch, mit ganzem Namen: Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz
 Reichsgericht
 Reichsgesetz
 Reichsgetreidestelle
 Renngemeinschaft, eine Kooperation von Sportvereinen
 Renormierungsgruppe
Repertorium Germanicum
 Replay Gain, engl. für Wiedergabeverstärkung
 RG-... für Radio Guide, Normbezeichnung für Koaxialkabel, etwa RG-6, RG-11
 RG-... für Rührgeräte des Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl. (z. B. RG 3, RG 5, RG 25, RG 28)
 Rhamnogalacturonan
 Straßenbahnstrecke Rolle–Gimel, eine ehemalige auf Autobusbetrieb umgestellte meterspurige Überlandstraßenbahn im Kanton Waadt, Schweiz
 Rollgeräusch, eine Kennzeichnung bei Reifen von Kraftfahrzeugen zur Bestimmung der Lärmentwicklung 
 Rot-Grün-Farbraum der Technicolor-Farbfilme
 Ruhrgas Aktiengesellschaft, heute E.ON Ruhrgas
 Rumantsch Grischun, eine Schriftsprache
 Varig, ehemalige brasilianische Fluggesellschaft, Sitz in Porto Alegre und Rio de Janeiro nach dem IATA-Code
 die postcode area Reading (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)

RG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Meißen (für Riesa-Großenhain)
 Großbritannien: Reading
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Ragusa
Guinea: Nationalitätskennzeichen (République de Guinée)

Rg steht für:
 Reagenzglas
 Rechnung
 Rechtsgeschichte, eine rechtshistorische Fachzeitschrift
 Roentgenium, chemisches Element
 Ronnagramm, SI-Einheit für 1027 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

rg steht für:
 Rang (Mathematik) eine lineare Abbildung oder eine Matrix (Lineare Algebra)
 Rontogramm, SI-Einheit für 10−27 Gramm, siehe Liste von Größenordnungen der Masse

Siehe auch:
 RG-41

Abkürzung